

Biografia 
László Horváth, calciatore ungherese (1901-1981)
László Horváth, calciatore ungherese (1944)
László Horváth, pentatleta ungherese (1946)